Појам Констанца од Сицилије може да се односи на:

 Констанца од Сицилије, краљица Арагона
 Констанца од Сицилије, краљица Кипра
 Констанца, краљица Сицилије